Jens Koefoed henviser til:

 Jens Pedersen Koefoed
 Jens Koefoed (1766-1821)
 Jens Laasby Rottbøll Koefoed